Перриньи́ () — название нескольких коммун во Франции:

 Перриньи — в департаменте Юра.
 Перриньи — в департаменте Йонна.